Pius Augustus Bavorský (Německy: Pius August Herzog in Bayern; 1. srpna 1786, Landshut, Bavorské kurfiřtství – 3. srpna 1837, Bayreuth, Bavorské království) byl jako člen falcko-birkenfeldsko-gelnhausenské větve rodu Wittelsbachů vévodou v Bavorsku. Pius Augustus byl dědečkem rakouské císařovny Alžběty.

Původ 
Pius Augustus se narodil 1. srpna 1786 v Landshutu jako třetí dítě vévody Viléma Bavorského a jeho manželky Marie Anny Falcko-Zweibrückenské.

Manželství a potomci 
Pius Augustus se 26. května 1807 v Bruselu oženil s Amálií Luisou Arenberkovou, dcerou vévody Louise Marie z Arenbergu a jeho manželky Marie Adélaïde Julie de Mailly, dámy d'Ivry-sur-Seine. Pius Augustus měl s Amálií Luisou jednoho syna:

 Maxmilián Josef Bavorský (4. prosince 1808 – 15. listopadu 1888), ⚭ 1828 Ludovika Bavorská (30. srpna 1808 – 26. ledna 1892)

Pozdější život 
V roce 1815 se stal Pius Augustus čestným členem Bavorské akademie věd. Miloval cestování.

Tituly a oslovení 
 1. srpna 1786 – 16. února 1799: falkrabě Pius August Birkenfeldsko-Gelnhausenský
 16. února 1799 – 3. srpna 1837: Jeho královská Výsost vévoda v Bavorsku Pius Augustus

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 1. srpna
Narození v roce 1786
Úmrtí 3. srpna
Úmrtí v roce 1837
Wittelsbachové
Němečtí římští katolíci
Muži